Betong (bahagian), een deelgebied van de deelstaat Sarawak op Borneo in Maleisië
 Betong (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Betong (stad), hoofdplaats van het Maleisische district Betong
 Betong (Thailand), een stad in het zuiden van Thailand